Бармагло́т:
 Бармаглот — стихотворение Льюиса Кэрролла, входящее в повесть-сказку «Алиса в Зазеркалье».
 Бармаглот — фильм Терри Гиллиама.
 Бармаглот — белорусский фрик-шоу театр Алисы Илюшиной.

См. также 
 Jabberwocky (значения)